Le guerrier est une personne qui fait la guerre.

Navire 
 Le Guerrier, vaisseau de ligne de 74 canons de la Marine royale française.

Personnes 

 André Guerrier, skipper français.
 David Guerrier, trompettiste et corniste français. 
 Dominique Guerrier (1951-), réalisateur français.
 Edmond Guerrier, Amérindien métis d'ascendance française et cheyenne.
 Erika Guerrier, boxeuse française.
 Francis Guerrier, as de l'aviation.
 Frédéric Théobald Guerrier, pasteur et campanologue français.
 Geoffroy Guerrier, acteur français.
 Julien Guerrier, golfeur professionnel . 
 Matt Guerrier (né le ), lanceur de relève droitier.
 Philippe Guerrier, officier et général de carrière dans l'armée haïtienne.
 Raymond Guerrier (1920-2002), peintre français.
 Thierry Guerrier, journaliste et animateur de télévision français.
 Vladimir Guerrier (1837-1919), historien russe, 
 Wilde-Donald Guerrier, footballeur haïtien.

Voir aussi 
 , film de 
 Famille Guerrier de Dumast, famille noble, d'Ancien Régime, originaire du Roussillon.

Homonymie
Homonymie de patronyme